Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК) — промышленное предприятие города Нижний Тагил (Свердловская область, Россия), входит в двадцатку крупнейших производителей металлоконструкций в России. Решение о его возведении было принято Государственным Комитетом Обороны (ГКО) 16 июля 1941 года, а первая тысяча тонн конструкций была изготовлена уже в августе 1942 года. Датой основания «НТЗМК» считается август 1942 года, а день рождения завода отмечается в профессиональный праздник День строителя. Система менеджмента качества «НТЗМК» сертифицирована TUV NORD и соответствует требованиям стандарта ISO 9001-2008. Чертежи КМ/КМД разрабатываются с помощью современных технологий трехмерного проектирования (Tekla Structures).

История 
Под Нижнетагильский завод металлоконструкций были выделены две площадки, условно названные ЗМК-1 и ЗМК-2. ЗМК-1 располагался рядом с НТМЗ, на этой территории находится сегодняшний НТЗМК. ЗМК-2 разместился непосредственно на территории НТМЗ — в настоящее время на этом месте расположено Управление Нижнетагильского металлургического комбината. В 1942 году основной задачей НТЗМК было обслуживание нужд Нижне Тагильского металлургического завода (Ныне НТМК—ЕВРАЗ) и других промышленных предприятий города. В конце 1940-х годов НТЗМК поставлял свою продукцию многим предприятиям Уральского региона.

На основании приказа Министерства тяжелого строительства №ОС-354 от 18 ноября 1950 произошло объединение двух ЗМК и практически сразу после этого началась первая реконструкция производства, которая продолжалась с 1952 по 1958 год и позволила увеличить проектную мощность завода с 20 до 35 тыс. тн. К концу 1950-х годов завод полностью перешел на производство сварных конструкций (ранее производились и клепанные, и сварные).

В начале 1960-х годов реконструкций продолжилась. Этот этап получил название второй реконструкции НТЗМК. Ее главной целью было увеличение мощности предприятия практически в три раза. В марте 1964 года было начато строительство второго корпуса завода. Корпус мощностью 75 тыс. тн был сдан в эксплуатацию уже в июне 1966 года. Таким образом, суммарная мощность старого (35 тыс. тн) и нового корпусов завод составила 110 тыс. тн. После увеличения мощностей завода и оснащения его современным оборудованием продукция НТЗМК вышла за пределы Уральского региона.

В 1969 году коллективу НТЗМК поручили выполнение первого в истории завода экспортного заказа. Предстояло произвести более 1200 т металлоконструкций для Измирского нефтеперерабатывающего завода в Турции. Позже было и другие экспортные заказы. Среди наиболее значимых заказов 1970-х—1980-х годов были металлоконструкции для Исфаханского металлургического завода в Иране, металлургического завода Железара-Зеница в Югославии, медно-молибденового комбината «Эрдэнэт» в Монголии, горно-обогатительной фабрики в г. Аджаокута в Нигерии, эстакады для никелевого завода Пунта Горда на Кубе, а также ряда предприятий Северной Корее, Вьетнама, Китая и других стран.

В 1971—1972 годах перед коллективом НТЗМК была поставлена ответственная задача — освоить изготовление металлоконструкций шахтных пусковых установок (ШПУ) баллистических ракет стратегического назначения. Ещё одним заказом, который получил завод для нужд военно-промышленного комплекса, стала установка для испытания боеприпасов, изготовленная из высокопрочной стали.

В 1972 году завод приступил к изготовлению металлоконструкций для Камского автомобильного завода. Было изготовлено 50 тыс. т металлоконструкций, которые составили основу значительной части сооружений нового советского автогиганта. Интересным объектом стало строительство высотного здания обкома КПСС и облисполкома в г. Свердловске. До распада СССР это 24-этажное строение считалось самым высоким в стране зданием областного комитета КПСС.

Все последние годы седьмого десятилетия XX века завод был занят производством металлоконструкций для олимпийских объектов в Москве. Наиболее интересны с конструктивной точки зрения два объекта — гостиница «Измайлово» и велотрек в Крылатском. О размерах велотрека можно судить по тому, что под его крышей могли бы разместиться два футбольных поля.

В декабре 1975 года объём производства НТЗМК достиг 100 тысяч тонн металлоконструкции в год, а в феврале 1976 года завод был награждён высокой правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980-е гг. предприятие изготавливало металлоконструкции более чем для 300 объектов: черной и цветной металлургии, производства минеральных удобрений, лесного хозяйства. Производимые заводом сварные строительные металлоконструкции промышленных и общественных зданий и сооружений, конструкции металлических агрегатов, кожухи доменных и подины мартеновских печей, пролетные строения автодорожных мостов расходились во все концы Советского Союза и далеко за его пределы. В 1986 г. завод принимал участие в изготовлении металлоконструкций для «саркофага» Чернобыльской атомной электростанции.

Еще одним особо важным стал заказ на изготовление конструкции пусковой установки для советского шаттла-челнока многоразового использования космического корабля «Буран». «После того, как конструкцию собрали, провели ее испытание: между огромными фрезерованными плоскостями попробовали вставить лезвие бритвы. Не получилось — настолько качественной была работа заводских специалистов. На космодром „Байконур“ установка прибыла в комплекте со всеми коммуникациями и оборудованием». В продолжение космической программы заводом был освоен выпуск железнодорожных платформ длиной 25 м для транспортировки жидкого топлива на космодромы.

Конец 1980 — начала 1990 годов стал временем суровых потрясений для всей страны и тысяч советских предприятий. В 1992 г. государственное предприятие «Нижнетагильский завод металлоконструкций» было преобразовано в одноимённое акционерное общество открытого типа. В конце 1992 г. НТЗМК заключил договор с ВО «Технопромэкспорт» на поставку в Китай металлоконструкций зданий тепловых электросетей в уезде Цзисянь Китайской Народной Республики, а затем в уезде Сутчжун в рамках межправительственных соглашений. Работа над китайскими проектами сложностей для завода не представляла. Специфика заключалась только в масштабах. В 1993 г. удалось получить заказ на изготовление чертежей КМД для реконструкции конвертерного цеха завод в индийском городе Рукел. В 1995 году НТЗМК получил заказ в объеме 4000 т на изготовление металлоконструкций для уникального сооружения — Торгового комплекса «Охотный ряд» на манежной площади в Москве. В 1990-е годы такие крупные и престижные заказы были редкостью.

В апреле 1996 года предприятие было преобразовано из акционерного общества открытого типа в открытое акционерное общество, а в 2000 г. оно перешло под контроль новых собственников и было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «НТЗМК».

Изменились заказы. «Раньше это были в основном конструкции промышленного назначения, а гражданские были единичными и уникальными», — отметил в беседе с корреспондентом журнала «Уральский рынок металлов» А. К. Зюков. — «Теперь крупные промышленные заказы можно пересчитать по пальцам одной руки. В гражданском строительстве преобладают объекты торгово-развлекательных, выставочных и оздоровительных центров, крытых стадионов, рынков и вокзалов, других оюбщественных зданий. Конструкции и требования к их качеству стали совершенно другими — в основном это индивидуальные проекты, нестандартная архитектура». Первыми такими объектами стали ТГ «Дирижабль» (открыт в 2000 г.), ТЦ «Покровский пассаж» (открыт в 2001 г.), ТРЦ «Екатерининский» (открыт в 2002 г.), аквапарк «Лимпопо» (открыт в 2005 г.).

Одним из самых интересных проектов в начале 2000-х годов стал Дворец игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге. Конструкторы завода при работе над этим проектом впервые применили 3D-моделирование в программе AutoCAD.

В 2002 году предприятие первым в отрасли прошло аудит и внедрило сертифицированную систему менеджмента качества ISO 9000, подтверждающую высокое качество и надежность выпускаемой продукции.

В июне 2012 г. Сертификационный центр СОВНЕТ-СЕРТ Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТIPMA провели аудит корпоративной системы управления проектами (КСУП) ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» на соответствие второму классу зрелости по международному стандарту IPMA Delta и подтвердили соответствие проектного менеджмента ООО «НТЗМК» международным стандартам. Было рекомендовано присвоить 2 класс зрелости по модели IPMA Delta с официальной выдачей сертификата.
Нижнетагильский завод металлоконструкций — первое предприятие в отрасли металлостроительства и третье в России, получившее сертификат IPMA Delta и вышедшее на международный уровень управления проектами.

В августе 2017 года НТЗМК исполнилось 75 лет. К юбилею завода Свердловской киностудией был создан корпоративный фильм, телекомпанией «Телекон» снят сюжет о самом праздновании. «Областная газета» в рамках проекта «Реальные пацаны» подготовила статью «Вальцовщик Стёпа из Тагила».

Основная продукция предприятия 
 Металлоконструкции промышленных зданий, сооружений.
 Металлоконструкции спортивно-оздоровительных зданий, сооружений.
 Металлоконструкции торгово-выставочных, офисных зданий, сооружений.
 Металлоконструкции объектов энергетики.
 Металлоконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
 Металлоконструкции пролетных строений мостов (автодорожных, железнодорожных, пешеходных).
 Металлоконструкции высотных зданий, сооружений (башен сотовой связи, телерадиовещания, факельных установок, жилых зданий).

Наиболее важные объекты за последние десять лет 
 ОАО «Новолипецкий меткомбинат». ДЦ № 2. ДП № 7. Каркас здания. Блок воздухонагревателей. Здание бункерной эстакады.
 ПГУ-410 СУГРЭС.
 Комплекс зданий Дельневосточного Федерального университета в г. Владивостоке, о. Русский (здание гостиничного комплекса, гуманитарного учебного, лабораторного, медицинского и студенческого корпусов, многоуровневой открытой скатной автостоянка на 964 места.
 Роснефть. Туапсинский НПЗ, МЦК6. Эстакада. Кабельная эстакада.
 Международный выставочный центр (Екатеринбург). Павильоны № 4, 5.
 ОАО «НТМК». Строительство установки вдувания ПУТ в доменной печи.
 Дальневосточный завод «Звезда».
 Покрытие центрального олимпийского стадиона «Фишт», г. Сочи..
 Пролетное строение транспортной развязки в двух уровнях автомобильной дороги М27 Джубга-Сочи, Сочи.
 Аэропорт Пулково. Главный терминал.
 ТРЦ «Гринвич», г. Екатеринбург (несколько очередей строительства).
 Космодром «Восточный»: монтажно-испытательный комплекс космических аппаратов, монтажно-испытательный комплекс ракет-носителей.
 ОАО "НПК «Уралвагонзавод». Реконструкция и строительство блока механо-сборочных цехов.
 ОАО «КУМЗ». Цех горячей прокатки, Каменск-Уральский.
 Омский нефтеперерабатывающий завод. Реконструкция.
 Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод. Реконструкция.
 Антипинский НПЗ, Тюмень. Металлоконструкции установки глубокой переработки мазута, установки производства элементарной серы.
 Временные мостовые конструкции автодороги «Западный скоростной диаметр», Санкт-Петербург.
 Международная выставка Астана-ЭКСПО-2017. Национальный павильон Казахстана.
 Лахта-центр, г. Санкт-Петербург (небоскрёб и многофункциональное здание).

Примечания 

Предприятия Нижнего Тагила
Заводы металлоконструкций